Судаков, Иван:
 Судаков, Иван Иванович (1896—1976) — русский офицер, советский генерал-майор, командир 116-й отдельной морской стрелковой бригады в период Великой Отечественной войны.
 Судаков, Иван Леонтьевич — советский военачальник, кавалер трёх орденов Красного Знамени, полученных до 1930 года.